Пеньковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Ивановская область
 Пеньковское сельское поселение — входит в Палехский район

Костромская область
 Пеньковское сельское поселение — входит в Антроповский район

Новосибирская область
 Пеньковское сельское поселение — входит в Маслянинский район
 Пеньковское сельское поселение — входит в Чулымский район

Рязанская область
 Пеньковское сельское поселение — входит в Пителинский район

Тверская область
 Пеньковское сельское поселение — входит в Спировский район